

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Pniów – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym 
 Pniów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem 
 Pniów – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek 
 Pniów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Wody w Polsce 
 Pniów –  jezioro  na Pojezierzu Lubuskim, w gminie Torzym

Miejscowości na Ukrainie, Pokucie
 Pniów – zamek w Pniowie, na obrzeżach Nadwórnej
 Pniów – wieś w obwodzie iwanofrankowskim.